Wróblewski puede hacer referencia a:

 Jan Ptaszyn Wróblewski, músico polaco de jazz;
 Tomasz Wróblewski, músico polaco de rock; 
 Walery Wroblewski, militar polaco;
 Andrzej Wróblewski, pintor y artista polaco, o;
 Zygmunt Florenty Wróblewski, científico polaco.